48. sezona svetovnega pokala v alpskega smučanja se je začela 26. oktobra 2013 v Söldnu in končala 16. marca 2014 v Lenzerheideju. Veliki kristalni globus za skupni seštevek vseh disciplin sta osvojila prvič Anna Fenninger in tretjič Marcel Hirscher.

Tekme svetovnega pokala

Moški

Ženske

Ekipna tekma

Moški v skupnem seštevku

Skupno

Smuk

Superveleslalom

Veleslalom

Slalom

Super kombinacija

Ženske v skupnem seštevku

Skupno

Smuk

Superveleslalom

Veseslalom

Slalom

Super kombinacija

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Sklici

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2014
2014 v športu